Территория заморского департамента Франции Гваделупа разделена на 32 коммуны, 21 кантон и 2 округа. Согласно переписи 2012 года население департамента составляло  человек. Столицей департамента является Бас-Тер (11 534 человек), хотя есть коммуны со значительно большим населением — Лез-Абим (58 606 человек), Бэ-Мао (29 976 человек), Ле-Госье (26 613 человек) и другие.

В состав заморского департамента Гваделупа входят острова Бас-Тер (16 коммун) и Гранд-Тер (10 коммун), разделённые узким проливом Солт-Ривер, а также мелкие острова Мари-Галант (3 коммуны), Ла-Дезирад (1 коммуна) и Ле-Сент (2 коммуны). До 2007 года в состав Гваделупы входили также коммуны Сен-Бартелеми и Сен-Мартен, которые затем отделились как самостоятельные заморские сообщества.

Список коммун 
В списке представлены коммуны департамента Гваделупа в алфавитном порядке, возможна сортировка по всем параметрам.

Примечания

Ссылки 
 Коммуны на сайте Гваделупы

 
Гваделупа